Бриж — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бриж Олександр Михайлович (1947) — український журналіст, головний редактор газети «Донбасс».
 Бриж Теодозія Марківна (1929—1999) — український скульптор.
 Бриж Семен Федорович (1870-ті — 1943) — бандурист.

Українські прізвища